Plaats in Indonesië
 Puluhan (Jatinom), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Puluhan (Trucuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java